Rostok bezeichnet:

 Rostok (Wisconsin), Ortschaft im Kewaunee County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Roztoky u Prahy, Stadt im Okres Praha - západ, Tschechien
 Roztoky u Křivoklátu, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
 Roztoky u Jilemnice, Gemeinde im Okres Semily, Tschechien
 Roztoky u Semil, Gemeinde im Okres Semily, Tschechien
 Roztoky nad Metují, Ortsteil von Šestajovice u Jaroměře, Okres Náchod, Tschechien

Siehe auch:
 Rostock (Begriffsklärung)
 Rostoky
 Roztoky